Карабаев, Абдурахман (начало XVIII в.) — переводчик с персидского и татарского языков в Астрахани.
 Карабаев, Дмитрий Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.
 Карабаев, Ельбай (1917—1989) — Герой Советского Союза.
 Карабаев, Зияда Мусаипович (1930—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Карабаев, Марат Каримжанович — Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана с 2023 года.
 Карабаев, Мухамеджан (1858—1928) — один из первых казахских врачей. 
 Карабаев, Намат (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Карабаев, Тишебай (род. 1920) — Герой Советского Союза, лишён звания.